Антени́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рюминьи. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08015.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к северо-востоку от Парижа, в 100 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 31 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 102 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 62 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 43 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 43 активных работали 40 человек (25 мужчин и 15 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 19 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век).
 Крест (XVIII век), расположен на кладбище. Исторический памятник с 1972 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны